Переяслава Данилівна (;  12 квітня 1283) — українська княжна з роду Рюриковичів, гілки Романовичів. Донька короля Русі Данила, дружина князя Земовита I Мазовецького.

Біографія
Переяслава була видана заміж за князя Земовита у 1248 році, в знак союзу між ним і її батьком Данилом, який вони уклали проти ятвягів.

У грудні 1254 року брат Земовита Казимир I Куявський, який побоювався, що той в союзі з Тевтонським орденом зробить замах на його землі, захопив Земовита і Переяславу, коли ті повернулися з Кракова зі святкування канонізації Святого Станіслава Щепановського. Вони були ув'язнені у замку в Серадзі.

Звільнити їх вдалося лише в наступному році після втручання польського короля Болеслава V Сором'язливого і ряду інших правителів, в обмін на обіцянку підтримати Казимира у війні проти Святополка II Померанского .

У червні 1262 року війська великого князя Литовського Міндовга захопили Уяздовський замок, де знаходився Земовіт разом з їх старшим сином Конрадом. Зрадники з числа містян впустили ворогів, і в подальшій метушні бою Земовіт був убитий. Є також версія, що він був страчений за наказом брата Переяслави Шварна Даниловича. Конрад був узятий в полон і віправлений в Литву, звідки повернувся тільки у 1264 році.

Новим мазовецьким князем став їхній молодший син Болеслав II, а регентом при ньому залишилася Переяслава разом з князем Великопольським Болеславом Побожним, союзником Земовита I Мазовецького.

Діти 
У Земовита і Переяславі було троє дітей:

 Конрад II (бл. 1250 — 23 червня / 21 жовтня 1294), князь Мазовецький ;
 Болеслав II (після 1251 — 20 квітня 1313), князь Мазовецький;
 Соломія ( 1301), черниця.

Родовід 
Переяслава веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Романа Мстиславича, Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Примітки

Джерела 
 Jasiński Kazimierz. Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich. — Wydawnictwo Historyczne, 2001.
 Siemowit I Mazowiecki in: poczet.com
 Ziemowit I Piast in: roglo.eu

Посилання 

 Cawley Charles. POLAND, Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy.
 Perejasława ks. Rurykowicz (ID: dw.1710). 

Княгині і королеви Польщі
Жінки Середньовіччя
Романовичі
Регентки
Княгині України
Жінки XIII століття